Stregone del Toro – personaggio di Dragon Ball
 Grande Mago Piccolo – personaggio di Dragon Ball